Fondato ist der Familienname folgender Personen:

 Marcello Fondato (1924–2008), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Paolo Fondato (* 1947), italienischer Regisseur.